Fleurieu peut désigner :

Patronyme

 Charles Pierre Claret, comte de Fleurieu, est un explorateur, un hydrographe et un homme politique français, né en 1738.
 Pierre Claret de Fleurieu est un militaire, aviateur et entrepreneur Français. As delà guerre de 14-18 et fondateur de la compagnie Franco Roumaine de Navigation Aérienne
 Edla Nobel Claret de Fleurieu (1899-1996), épouse en secondes noces (1934) du comte Médéric Claret de Fleurieu' (1893-1968).
 Le comte Jacques Claret de Fleurieu (mort en 1965), premier époux (en 1946) de Marie-Claire Servan-Schreiber avec laquelle il a deux enfants : Nathalie Duhamel, longtemps attachée de presse de François Mitterrand et Jean-René de Fleurieu qui fut le deuxième mari d'Agnès B.
 Jean-René de Fleurieu, fils du comte Jacques Claret de Fleurieu, ex compagnon de Agnès b., oléiculteur contemporain du Gard qui produit notamment une huile d'olive appelée "Château de Montfrin". Acteur de courts-métrages. Producteur de films. 
 Léon comte de Fleurieu, ancien maire d'Estrablin.
 Marc Antoine Louis Claret (de Fleurieu) de La Tourrette.
 Le comte Médéric Claret de Fleurieu (1893-1968), second époux (1934) d'Edla Nobel Claret de Fleurieu.
 Le comte Patrick Camille Alfred Claret de Fleurieu (né en 1938), fils d'Edla Nobel Claret de Fleurieu et père de :
 Sylvie Claret de Fleurieu (née en 1968), 
 Médéric Claret de Fleurieu (né en 1969), 
 Sabine Claret de Fleurieu (née en 1971)

Toponymes
 La Péninsule Fleurieu (Fleurieu Peninsula)  est une péninsule située au sud d'Adélaïde en Australie-Méridionale. 
 Fleurieu-sur-Saône est une commune française située dans le département du Rhône et la région Rhône-Alpes.

Voir aussi
 Fleurieu-sur-l'Arbresle